Baukema steht für:
 Kombinat Baukema, VEB Kombinat für Baumaschinen, komplette Anlagen und Erdbewegungsmaschinen mit Sitz in Leipzig

Familienname:
 Sieger Baukema (1852–1936), niederländischer Landschaftsmaler und Kunstpädagoge